Eddie Ashworth – musicista, produttore discografico e docente statunitense
 Gerald Ashworth – ex velocista statunitense
 Jeanne Ashworth – pattinatrice di velocità su ghiaccio statunitense
 Jenn Ashworth – scrittrice britannica
 John Ashworth Nelder – statistico britannico
 John Thompson – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense